Ла Гвахолота има више значења:

 Ла Гвахолота (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гвахолота (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гвахолота (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гвахолота (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Гвахолота (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Гвахолота (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гвахолота (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гвахолота (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику